Elfinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Elfinger (1821–1864), österreichischer Arzt und Zeichner
 Josef Elfinger (1911–1988), deutscher Architekt